Hinterhand steht für:

 eine der Spielerpositionen beim Skat, siehe Vorhand (Skat)
 davon abgeleitet die Redewendung „etwas in der Hinterhand haben“
 der hintere Körperteil beim Pferd, siehe Exterieur (Pferd)

Siehe auch:

 Rückhand bei Spiel- und Sportarten mit dem Schläger